Neomerinthe — род морских лучепёрых рыб из семейства скорпеновых отряда скорпенообразных. Представители рода распространёны в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.

Виды 
В роде 11 видов:
 Neomerinthe amplisquamiceps (Fowler, 1938)
 Neomerinthe bauchotae Poss & Duhamel, 1991
 Neomerinthe beanorum (Evermann & M. C. Marsh, 1900)
 Neomerinthe erostris (Alcock, 1896)
 Neomerinthe folgori (Postel & C. Roux, 1964)
 Neomerinthe hemingwayi Fowler, 1935
 Neomerinthe megalepis (Fowler, 1938)
 Neomerinthe naevosa Motomura, Béarez & Causse, 2011
 Neomerinthe pallidimacula (Fowler, 1938)
 Neomerinthe procurva L. C. Chen, 1981
 Neomerinthe rufescens (C. H. Gilbert, 1905)

Примечания 

Скорпеновые